Mais Raiva do que Medo é o quarto álbum da banda brasiliense Plebe Rude. Lançado em 1993, o álbum marca a volta às origens da banda. Nas novas composições, o resgate das origens pós-punk e punk 77, temperadas com o que estava surgindo na cena do início dos anos 90. Sem Deus Sem Lei e Mais Tempo Que Dinheiro são músicas que tem identificação com os clássicos da banda.

Mais Raiva do Que Medo foi o primeiro álbum da Plebe Rude lançado simultaneamente em CD, LP e fita cassete.

Histórico
A pré-produção do disco começou em 1990 com inúmeras fases. Nessa mesma época, a relação com a EMI vinha se desgastando, mesmo após terem vendido mais de 300 mil discos. A banda foi a um programa de televisão e rasgaram o selo da EMI da contra capa do disco Plebe Rude III (antes do fim do contrato com a EMI, a banda grava várias músicas, incluindo Pressão Social e outra que nunca chegou a ser regravada - O Muro). Por consequência a gravadora optou por não renovar o contrato. Nessa mesma época, Jander Bilaphra e Gutje deixam a banda.

Mixado em novembro de 1992 no estúdio Nas Nuvens, através do selo independente Natasha Records, o disco foi distribuído pela Sony Music.

Faixas
 Não Nos Diz Nada
 Sem Deus, Sem Lei
 Este Ano
 Se Lembra
 Quando A Música Terminar
 Mais Tempo Que Dinheiro
 Aurora
 Mundo Real
 Exceção Da Regra
 Ação, Solidão, Adeus
 Pressão Social (com Renato Russo)

Créditos
 Phillippe Seabra: voz, Guitarra, Guitarra acústica e Teclados
 André X: Baixo
 Kadú Menezes: bateria nas faixas 1,2,3,5,10 e 11
 Marcio Romano: bateria nas faixas 4,6,7,8,9

Músicos Convidados 
 Renato Russo: Vocais na faixa 11
 Dado Villa-Lobos: Guitarra-Solo na faixa 11
 Fernando Magalhães: Guitarra e Coro na faixa 8
 Peninha: Percussão e Coro na faixa 8
 Alexandre Plebeu: Coro na faixa 8
 Rui Paiva: Coro na faixa 8
 Theo Moreno: Coro na faixa 8

Álbuns de punk rock
Álbuns de 1993
Álbuns de Plebe Rude